Каин-Елга — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Каин-Елга — деревня в Белебеевском районе Республики Башкортостан.
 Каин-Елга — деревня в Туймазинском районе Республики Башкортостан.